

Geografia
Canada
 Marcelin – villaggio della Divisione No. 16 del Saskatchewan
Polonia
 Marcelin – villaggio nel comune di Rząśnia (Distretto di Pajęczno, Voivodato di Łódź)
 Marcelin – villaggio nel comune di Dobre (Distretto di Mińsk, Voivodato della Masovia)
 Marcelin – villaggio nel comune di Szczecinek (Distretto di Szczecinek, Voivodato della Pomerania Occidentale)

Onomastica
 Marcelin – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Marcellino

Persone
 James Marcelin – calciatore haitiano